Dmosin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Dmosin
 Dmosin – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim
 Dmosin – dawna gromada w powiecie brzezińskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi